Polymorphinidae — родина форамініфер ряду Lagenida . Представники родини відомі починаючи з тріасу по сьогоднішній день. Раніше представників родини включали до надродини Nodosarioidea.

Класифікація 
Polymorphinidae включає такі підродини та роди:

 Підродина Falsoguttulininae
 Berthelinopsis †
 Edhemia †
 Falsoguttulina †
 Fissuripolymorphina
 Lingulosigmomorphina
 Pseudopolymorphinoides †
 Tobolia †
 Waldoschmittia
 Підродина Polymorphininae
 Enantiomorphina †
 Eoguttulina †
 Eupolymorphina
 Francuscia
 Glandulopleurostomella †
 Globulina
 Gorisella †
 Guttulina
 Krebsina
 Metapolymorphina
 Paleopolymorphina †
 Pealerina †
 Polymorphina
 Polymorphinella †
 Pseudopolymorphina
 Pyrulina
 Pyrulinoides †
 Sagoplecta †
 Sigmoidella
 Sigmomorphina
 Spirofrondicularia †
 Strigialifusus †
 Підродина Webbinellinae
 Bullopora †
 Histopomphus †
 Vitriwebbina †
 Webbinella
 Підродина Edithaellinae
 Echinoporina †
 Edithaella †
 Grillita †
 Vasiglobulina †
 Підродина Ramulininae
 Discoramulina
 Ramulina
 Ramulinella †
 Sporadogenerina
 Washitella †
 inserta sedis
 Laryngosigma

Примітки 

Форамініфери